Бананова ферма в Липниках — оранжерея тропічних рослин у селі Липники Пустомитівського району,
 Бананова ферма в Рожнах  — оранжерея тропічних рослин у селі Рожни Броварського району Київської області.

Оранжереї